Вознесенский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Алтайский край 

 Вознесенский сельсовет — в Родинском районе, упразднён в 2010 году.

Архангельская область 

 Вознесенский сельсовет — в Приморском районе.

Башкортостан 

 Вознесенский сельсовет — в Дуванском районе.

Красноярский край 

 Вознесенский сельсовет — в Абанском районе.
 Вознесенский сельсовет — в Берёзовском районе.
 Вознесенский сельсовет — в Саянском районе.

Новосибирская область 

 Вознесенский сельсовет — в Венгеровском районе.

Украина 

Упразднены в 2020 году.

 Вознесенский сельский совет — входил в состав Бурынского района Сумской области Украины.
 Вознесенский сельский совет — входил в состав Мелитопольского района Запорожской области Украины.